Clueless est un film américain d'Amy Heckerling réalisé en 1995, inspiré par le roman de Jane Austen, Emma.
Clueless est une série télévisée américaine d'Amy Heckerling d'après le film homonyme et diffusée entre le  et le  sur ABC et entre le  et le  sur UPN.

Homonymie de titre